Perversiones hace referencia a :

 Perversiones, álbum del grupo Barón Rojo editado en el año 2003.
 Perversiones, álbum del solista Alberto Comesaña editado en el año 2000.